Жињак може да се односи на:

 Жињак (Воклиз), насељено место у Француској, у департману Воклиз
 Жињак (Еро), насељено место у Француској, у департману Еро
 Жињак (Лот), насељено место у Француској, у департману Лот
 Жињак ла Нерт, насељено место у Француској, у департману Ушће Роне